Servi Sulpici Rufus (tribú consolar), tribú militar amb poder consolar tres vegades a la primera part del 
 Servi Sulpici Camerí Rufus, cònsol de Roma el 345 aC
 Servi Sulpici Rufus (cònsol), cònsol el 51 aC
 Servi Sulpici Rufus (militar), militar romà del